

Aziende
 SIP (Società Idroelettrica Piemonte) – azienda fornitrice di energia elettrica diventata poi il monopolista telefonico in Italia
 SIP (Società Italiana per l'Esercizio Telefonico) – successiva ragione sociale della SIP
 SIP (Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni) - successiva ragione sociale della SIP

Codici 
 SIP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Sinferopoli, Sinferopoli (Ucraina)
 sip – codice ISO 639-3 della lingua sikkimese
 SIP – codice ISO 3166-2:TT di Siparia (Trinidad e Tobago)

Medicina 
 SIP (Società Italiana di Pediatria) - associazione italiana di pediatri
 SIP (Società Italiana di Psichiatria) - associazione italiana di psichiatri

Guerra 
 SIP (Servizio Informazioni Patrioti)  – servizi segreti della Resistenza italiana

Informatica 
 SIP (Session Initiation Protocol) – protocollo di rete, VoIP

Politica 
 SIP (Scottish Independence Party) – partito politico indipendentista scozzese
 SIP (Sindacato Interprofessionale) – sindacato svizzero aderente alla FESAL

Altri progetti